Дми́трий Миха́йлович Бро́нников (1913—1998) — советский и российский учёный в области горных наук. Член-корреспондент АН СССР (1979), директор Института проблем комплексного освоения недр РАН (1980—1987). Крупнейший учёный в сфере подземной разработки рудных месторождений. Лауреат Государственных премий СССР и РФ.

Биография 
Родился 5 января 1913 года в семье врача. В 1936 году окончил Московский институт цветных металлов и золота. По окончании работал в Забайкалье и Казахстане в отрасли цветной металлургии.

В 1948 году, после обучения в аспирантуре Московского института цветных металлов и золота, защитил кандидатскую диссертацию. В 1951 году учёный начал работу в Институте горного дела на должности старшего научного сотрудника, а ушёл в 1967 году уже с должности заведующего лабораторией.

В 1960 году защитил докторскую диссертацию по «расчетам взрывной отбойки при подземной добыче руд». После ухода из Института горного дела устроился в Сектор физико-технических горных проблем Института физики Земли.

В 1977 году Сектор был выделен в Института проблем комплексного освоения недр АН СССР, куда перешёл и Дмитрий Михайлович на должность заместителя директора и заведующего одной из лабораторий. В 1980 году он возглавил этот институт и оставался в этой должности до 1987 года. 15 марта 1979 года избран член-корреспондентом АН СССР в Отделение геологии, геофизики и геохимии.

Скончался в Москве 7 сентября 1998 года. Похоронен на Кунцевском кладбище.

Вклад в науку 
Бронников первым начал разрабатывать теории по разработке глубоких рудных залежей. Подготовил более 40 докторов и кандидатов наук.

В разное время занимал высокие должности в научных советах, в том числе входил в пленум ВАК СССР.

Награды 
 Государственная премия СССР «за создание новой технологии разработки руд Норильского рудного района» (1979);
 Орден Трудового Красного Знамени;
 Орден Октябрьской Революции;
 Государственная премия Российской Федерации в области науки и техники (1998).

Примечания

Ссылки 
 
 

Родившиеся в Грязовецком районе
Выпускники Московского института цветных металлов и золота (до 1959)
Персоналии:Угольная промышленность
Учёные:ИГД им. А. А. Скочинского
Похороненные на Кунцевском кладбище